

Patronymie
 Cristina Marocco (1972- ) est une actrice et chanteuse italienne. 
 Philippe Marocco (1960- ) est un ancien joueur de rugby à XV français.

Divers
 Un marocco ou marocain désigne un cylindre de tabac arraché à une extrémité de cigarette et placé à la base d'un joint (généralement avec de la résine).
 Marocco (né vers 1586, mort vers 1606) est un cheval savant.

Homonymie de patronyme